Грабовська сільська рада — назва окремих адміністративно-територіальних та самоврядних утворень.

 Грабовська сільська рада — сільська рада Білорусі, Гомельська область, Гомельський район
 Грабовська сільська рада — колишня сільська рада України, Сумська область, Краснопільський район